

Biografia 
Nato a Roma il 22 settembre del 1947, Giacchetti consegue una laurea in giurisprudenza e si specializza in scienze amministrative. Collabora con la cattedra di diritto amministrativo dell'Università di Roma.

Nel 1974 viene assegnato alla prefettura di Pavia. Lavora per vent'anni al Gabinetto del ministro dell’Interno, collaborando con 14 ministri. Nel 2001 viene nominato vice capo di Gabinetto.

Successivamente diverrà prefetto di Viterbo e poi di Trieste.

Nel gennaio 2013, a causa delle anticipate dimissione del sindaco di Siracusa, Roberto Visentin, Giacchetti dal Friuli-Venezia Giulia si trasferisce in Sicilia, dove diventa commissario straordinario del comune aretuseo, del quale rimarrà alla guida per svolgere gli incarichi di Pubblica amministrazione fino al 25 giugno 2013, mese in cui si insedia il nuovo sindaco di Siracusa tramite le elezioni amministrative.

Il 15 giugno 2013, per resa affettiva della legge emanata dal Governo Regionale Crocetta e varata dall'Assemblea regionale siciliana, tutte le nove Province regionali siciliane sono state annullate, sostituite da Liberi Consorzi comunali, i quali entreranno formalmente in azione a sostituire i precedenti enti dal gennaio 2014. Alessandro Giacchetti, il 17 giugno 2013, diviene ufficialmente il commissario per la Provincia di Siracusa fino al aprile 2015 quando viene sostituito dal commissario prefettizio Giovanni Corso.

Onorificenze 
Il 2 giugno 2005 è stato insignito dell'onorificenza di Grande ufficiale.

Note

Voci correlate 
 Prefetto (ordinamento italiano)
 Commissario straordinario
 Provincia di Siracusa